Турова — русская фамилия; женская форма фамилии .

 Турова, Алеся Николаевна (род. 1979) — белорусская легкоатлетка (бег на 3000 м с препятствиями).
 Турова, Галина Филипповна (1912—1998) — советская легкоатлетка и тренер.
 
 Турова, Ирина Иосифовна (род. 1979) — российская шахматистка, гроссмейстер (2001) среди женщин и международный мастер (2004). 
 Турова, Ирина Робертовна (1935—2012) — советская легкоатлетка.
 Турова, Маргарита Николаевна (род. 1980) — белорусская легкоатлетка (спортивная ходьба).
 Турова, Светлана Петровна (род. 1938) — белорусская актриса.
 Морозова-Турова, Лидия Георгиевна (1901—1978) — советский териолог, научный сотрудник Зоологического музея МГУ; дочь знаменитого русского лесовода Г. Ф. Морозова, жена зоолога С. С. Турова.